Мисс Вселенная 2010 () — 59-й конкурс красоты Мисс Вселенная, финал которого состоялся 23 августа 2010 года в американском городе Лас-Вегас в отеле Mandalay Bay Resort and Casino. В конкурсе соревновались представительницы 83 стран и территорий. Мисс Вселенная 2009, Стефания Фернандес из Венесуэлы, короновала победительницу конкурса, 22-летнюю мексиканку Химену Наваррете.

В рамках конкурса девушки вышли на сцену в национальных костюмах, вечерних платьях и купальниках, а также ответили на вопросы жюри.

Вернувшиеся страны и территории 
 Гваделупа последний раз участвовала в Мисс Вселенная 1984.
 Гаити последний раз участвовала в Мисс Вселенная 1989.
 Британские Виргинские острова последний раз участвовали в Мисс Вселенная 2002.
 Ботсвана последний раз участвовала в Мисс Вселенная 2004.
 Американские Виргинские острова последний раз участвовала в Мисс Вселенная 2007.
 Дания, Шри-Ланка и Тринидад и Тобаго последний раз участвовали в Мисс Вселенная 2008.

Отказались 
  — Мисс Болгария не участвовала из-за отсутствия спонсоров.
  — 8 сентября 2009 было объявлено, что Мисс Каймановы острова также не будет участвовать из-за отсутствия спонсоров. Участница, которая должна была представлять страну, уже участвовала в Мисс Мира 2009.
  — Валери Кирсс, руководительница национального конкурса, заявила об отмене национального конкурса в этом году.
 
 
 
  — Мисс Намибия 2010, Одиле Гертзе, получила титул 31 июля 2010. Через неделю она должна была поехать на конкурс Мисс Вселенная 2010, руководитель национального конкурса Конни Маритц решила, что их участница будет участвовать в конкурсе Мисс Мира 2010 и Мисс Вселенная 2011.
  — Вьетнам не будет участвовать в конкурсах красоты в этом году, о чём официально было объявлено.

Топ-15 
До финала все участницы соревновались в купальниках и вечерних платьях в ходе предварительного конкурса. Они также участвовали в интервью с судьями.

Обладательница титула «Мисс Россия 2010» Ирина Антоненко вошла в число 15 финалисток конкурса, но не попала в верхнюю десятку конкурсанток, хотя букмекеры называли её одной из фавориток 2010 года. Антоненко выбыла из борьбы за корону «Мисс Вселенной» после дефиле в купальниках.

Специальные награды

Результаты

Итоговые места

Финальные результаты 

   Победительница
   Первая вице-мисс
   Вторая вице-мисс
   Третья вице-мисс
   Четвёртая вице-мисс
   Топ 10
   Топ 15
 (#)  Rank in each round of competition
 (T#)  Denotes a tie

Участницы

Фоновая музыка 

 Открытие конкурса: «Commander» исполнила Келли Роуланд под музыку Давида Гуэтта
 Конкурс в купальных костюмах: «Viva Elvis» (medley) исполнил Cirque du Soleil (Live performance)
 Конкурс в вечерних платьях: «Save Room» исполнил Джон Легенд и группа The Roots (Live performance)

Судьи 
 Басим Шами — Президент Farouk Systems
 BJ Coleman — Публицист, журналист и телеведущий
 Карлос Бремер — Генеральный директор Value Grupo Financiero
 Коринн Николас — Президент Trump Model Management
 Луис Бургдорф — Талантливый продюсер, работающий на MSNBC’s Joe Scarborough & Mika Brzezinski
 Натали Ротман — Комментатор
 Садо Ким — Телепродюсер

Телевизионные судьи 
 Чазз Палминтери — актёр и писатель
 Чайна Филлипс — певица и актриса
 Крис Ангел — иллюзионист и музыкант
 Эван Лисачек — Фигурист, получивший золотую медаль на Олимпийских играх и участник ледовых шоу Dancing with the Starst
 Джейн Сеймур — актриса и участница ледовых шоу Dancing with the Stars
 Никки Тейлор — модель
 Шейла Е. — музыкантша
 Тамрон Холл — MSNBC anchor
 Уильям Болдуин — актёр, продюсер, и писатель

Дополнительно 
Участницы этого конкурса также участвовали и в других конкурсах:
  — Йесика де Винченцо участвовала в Мисс Интернешнл 2008, на котором не добилась успеха.
  — Дебора Лира участвовала в Top Model of the World 2008 и выиграла.
  — Елена Семикина участвовала в Мисс Интернешнл 2008, на котором не добилась успеха.
  — Джессика Шил, участвовала в Мисс Земля 2007.
  — Йенди Филлипс участвовала в Мисс Мира 2007 и вошла в 16 лучших («Beach Beauty» 1 вице-мисс).
  — Ким Джу-Ри участвовала в Мисс Мира 2009 и также вошла в 16 лучших на конкурсе Continental Queen of Asia & Oceania.
  — Джулиана Севальос участвовала в Мисс Земля 2008.
  — Венус Радж победила в конкурсе Мисс Филиппины Земля 2008 и участвовала в Мисс Филиппины Эко-Туризм (4-я вице-мисс).
  — Адриана Реверон была восьмой на конкурсе Мисс Земля 2008.
  — Джанейша Джон представляла свою территорию на конкурсе Мисс Америка 2008, где не добилась успеха.

См. также 
 Мисс Мира 2010
 Мисс Интернешнл 2010
 Мисс Земля 2010

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса
 Все о конкурсах красоты

2010
События 23 августа
Август 2010 года
2010 год в Неваде
История Лас-Вегаса